Lorenzo Soler puede referirse a:

 Lorenzo Soler (cineasta): un cineasta español.
 Lorenzo Soler (político): un político argentino.